Best Golf & Country Club is een Nederlandse golfclub in Best. De club heeft een baan met 18 holes en een par 3 baan met negen holes. Het landschap is glooiend, er zijn negen bosholes en 9 parkholes met waterpartijen.

Geschiedenis
De baan werd ontworpen door Joan Dudok van Heel in samenwerking met Hans Hertzberger. De baan ligt op de vloeivelden van de Batafabrieken. Een jaar na de opening kreeg de baan de B-status van de NGF. Begin 1989 razen twee stormen over de golfbaan en bezwijken 3000 bomen.
Het Golfcentrum werd op 14 september 1991 geopend. Twee jaar later kreeg de baan de A-status.

Trivia
 De golfclub heeft ongeveer 800 leden.
 In 2007 werd het kampioenschap van de Van Lanschot Jeugd Tour op Best gespeeld.
 In 2009 werd de finale van de Dames en Heren Hoofdklasse op Best gespeeld.
 In 2010 wordt het Nationaal Open Strokeplay Dames van 17-9 juni gespeeld.
 Marieke Nivard is lid van Best.
 In 2016 werd Koen Kouwenaar Nederlands Strokeplay kampioen bij de Jeugd t/m 18 jaar. Koen is lid van Best.
 In 2016 werd de Best Jeugd Open gespeeld en gewonnen door Bas Slungers van De Dommel.

Best Golf is in 2013 een samenwerkingsverband aangegaan met Golfclub Millennium in België, waardoor leden van de twee clubs vanaf 1 mei gratis bij elkaar mogen spelen.

Externe links
 Officiële website

Golfbaan in Nederland
Golfclub in Noord-Brabant
Sport in Best
Bouwwerk in Best